Pitty pode referir-se a
 Pitty, cantora baiana de rock.
 Pitty, banda baiana de rock.
 Pitty Webo, atriz, autora e diretora brasileira.

Desambiguação